Alfredo Sforzini – militare e partigiano italiano
 Ferdinando Sforzini – calciatore italiano